Артемо́н — многозначное слово:

Мужское личное имя 
 Артемон из Клазомен — древнегреческий инженер V века до н. э.
  — древнегреческий художник III века до н. э.
 Артемон Милетский — древнегреческий писатель I века.
  — ересиарх III века.
 Артемон Лаодикийский — христианский святой III—IV веков.
 Артемон (Евстратов) (1889—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Курский и Обоянский.

Литература 
 Артемон — чёрный пудель, персонаж сказки А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1935).

Другое 

  — село на Сифносе.
 Артемон — в античном кораблестроении: небольшой парус на наклонной мачте в носовой части судна.